Mira steht für:

 Mira (Vorname), weiblicher Vorname (mit Namensträgerinnen)
 Mira (Einkaufszentrum), Stadtteilzentrum in München
 Mira (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Mira (Film), belgisch-niederländischer Spielfilm (1971)
 Mira (Stern), veränderlicher Stern im Sternbild Walfisch
 Mira (Anatolien), hethitischer Vasallenstaat
 MIRA Award, deutscher Fernsehpreis
 Mira Foundation, kanadische Hilfsorganisation
 Daihatsu Mira, japanischer Kleinwagen
 La Mira, Berg in der Sierra de Gredos, Spanien

Orte:
 Mira (Venetien), Stadt in der Provinz Venezia, Italien
 Mira (Portugal), Kleinstadt in Portugal
 Mira (Spanien), Kleinstadt in der Provinz Cuenca, Castilla-La Mancha, Spanien
 Mira (Ecuador), Ortschaft und Parroquia urbana im Kanton Mira der ecuadorianischen Provinz Carchi
 Mira (Illinois), Ort im Champaign County
 Mira (Louisiana), Ort im Caddo Parish
 Mira-Bhayandar, Stadt im Distrikt Thane im indischen Bundesstaat Maharashtra

Gewässer:
 Rio Mira (Atlantischer Ozean), Fluss zum Atlantischen Ozean im Süden von Portugal
 Río Mira, Fluss zum Pazifischen Ozean in Ecuador und Kolumbien
 Mira River, Fluss in Nova Scotia, Kanada

Personen:
 Aiki Mira, deutsche, nichtbinäre Person
 Brigitte Mira (1910–2005), deutsche Schauspielerin
 Helene Mira (* 1954), österreichische Schachspielerin
 Joan Francesc Mira (* 1939), spanischer Schriftsteller und Hochschullehrer

MIRA steht als Abkürzung für:
 Netzwerk Mittelalter und Renaissance in der Romania, Forschernetzwerk in Romanistik und Geschichte
 Motor Industry Research Association, britische Automobilforschungsgemeinschaft
 Movement for Islamic Reform in Arabia, saudi-arabische Reformbewegung
 Movimiento Independiente de Renovación, kolumbianische Partei

Siehe auch:
 Prospekt Mira
 Meera
 Miera
 Mirra
 Myra

Abkürzung